La Lancia Delta est un modèle automobile compact du constructeur italien Lancia, qui a été décliné en diverses générations :
 1911-1912 : Lancia Delta 20/30 HP
 1979-1993 : Lancia Delta (1979)
 1993-2000 : Lancia Delta (1993)
 2008-2014 : Lancia Delta (2008)

Delta
Homonymie d'automobile